Whang peut faire référence à : 
 Ellen Serwaa Nee-Whang (née en 1952), diplomate ghanéenne.
 Suzanne Whang (1962-2019), actrice américaine.